Lillis ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Lillis (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler in Film und Fernsehen
 Christopher Lillis (* 1998), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Giorgos Lillis (* 1974), deutsch-griechischer Lyriker und Essayist
 Jonathon Lillis (* 1994), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Sophia Lillis (* 2002), US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas Francis Lillis (1861–1938), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof